

Geografia

Francja 
 Altkirch – okręg
 Altkirch – miejscowość w regionie Grand Est, w departamencie Górny Ren

Inne 
 Altkirch – klasztor

Zobacz też 
 Altenkirchen
 Altkirchen